Pehkonen ist der Familienname folgender Personen:

 Keijo Pehkonen (* 1964), finnischer Ringer
 Mari Pehkonen (* 1985), professionelle Eishockeyspielerin